Kongen af Danmark har flere betydninger:
 Kongen af Danmark – et bolsje.
 Kongen af Danmark (radioprogram) – Et radioprogram på TV2 Radio.

Se også Kongerækken